Кордуба — власна назва.

Особи 
Корду́ба — українське прізвище.
 
 Кордуба Мирон Михайлович — український історик.
 Кордуба Петро Іванович (1870—1944) — церковний і культурно-громадський діяч, священик Української греко-католицької церкви, довголітній парох села Містки на Пустомитівщині.
 Кордуба Тома — уродженець Тернополя, діяч ОУН, в'язень концтабору «Береза Картузька», адміністратор видавництва «Дешева книжка» (Львів).
 Кордуба Фелікс — діяч ОУН.

Топоніми

Кордуба — римська колонія, попередник Кордови.

Примітки

Джерела 
 Реабілітовані історією. Тернопільська область. Книга друга / Упор. Бажан О. Г., Гасай Є. О., Гуцал П. З.. / Тернопіль: ТзОВ "Тернограф", 2012. – 864 с., іл.